Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Віра Звонарьова.

Даніела Гантухова вдруге виграла титул, перемігши у фіналі Світлану Кузнецову з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=15
| RD1-team1= Віра Звонарьова
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=12
| RD1-team2= Лі На
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=14
| RD1-team3= Даніела Гантухова
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=77
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= Шахар Пеєр
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=65

| RD1-seed5=33
| RD1-team5= Сібіль Баммер
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=13
| RD1-team6= Татьяна Головін
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=6
| RD1-team7= Ніколь Вайдішова
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Світлана Кузнецова
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=12
| RD2-team1= Лі На
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=1
| RD2-seed2=14
| RD2-team2= Даніела Гантухова
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=6

| RD2-seed3=33
| RD2-team3= Сібіль Баммер
| RD2-score3-1=77
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=1
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Світлана Кузнецова
| RD2-score4-1=65
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=14
| RD3-team1= Даніела Гантухова
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Світлана Кузнецова
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 3 

 Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т Сунь
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Шпрем
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Жидкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Радванська
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Е Бірнерова
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Draw

Pacific Life Open 2007
Pacific Life Open